Miyakea  — омонимичное название различных биологических таксонов рода:
 Miyakea (растение)
 Miyakea (перепончатокрылые)
 Miyakea — род ротоногих ракообразных, ныне переименованный в Miyakella.